

Cinema 
 Dominator – film di Mark Buntzman del 1984

Fumetti 
 Dominator – personaggio dei fumetti di Tony Luke

Musica 
 Dominator – album del gruppo heavy metal W.A.S.P.
 Dominator – album del gruppo heavy metal U.D.O.
 Dominator – festival Techno hardcore organizzato da Q-dance e Art of Dance

Veicoli 
 Honda NX 650 Dominator – modello di motocicletta
 Dominator – UAV israeliano

Videogiochi 
 Dominator – videogioco per home computer del 1989